У цій статті наводиться хронологія найзначиміших подій, пов'язаних з розробкою Операційних систем з 1960-го року й донині.

1950-ті 
 1956
 GM-NAA I/O
 1959
 SHARE

1960-ті 
 1960
 IBSYS
 1961
 Compatible Time-Sharing System, CTSS
 MCP
 1962
 GCOS
 1964
 EXEC 8
 OS/360 (анонсовано)
 TOPS-10
 1965
 Multics (анонсовано)
 OS/360
 Tape Operating System (TOS)
 1966
 DOS/360 (IBM)
 MS/8
 1967
 ACP (IBM)
 CP/CMS
 ITS
 WAITS
 1968
 THE
 1969
 TENEX
 Unix

1970-ті 
 1970
 DOS/BATCH 11 (PDP-11)
 1971
 OS/8
 1972
 MFT (операційна система)
 MVT
 RDOS
 SVS
 VM/CMS
 1973
 Alto OS
 RSX-11D
 RT-11
 VME
 1974
 MVS (MVS/XA)
 1975 
 BS2000
 1976
 CP/M
 TOPS-20
 1978
 Apple DOS 3.1 (перша Apple OS)
 TripOS
 VMS
 Lisp Machine (CADR)
 1979
 POS
 NLTSS

1980-ті 
 1980
 OS-9
 QDOS
 SOS
 XDE (Tajo) (Xerox Development Environment)
 Xenix
 1981
 MS-DOS
 1982
 Commodore DOS
 SunOS (1.0)
 Ultrix
 1983
 Lisa OS
 Coherent
 Novell NetWare
 ProDOS
 1984
 Macintosh OS (System 1.0)
 MSX-DOS
 QNX
 UniCOS
 1985
 AmigaOS
 Atari TOS
 MIPS OS
 Microsoft Windows 1.0 (Перша версія Windows)
 1986
 AIX
 GS-OS
 HP-UX
 1987
 Arthur
 IRIX
 Minix
 OS/2 (1.0)
 Microsoft Windows 2.0
 1988
 A/UX (Apple Computer)
 LynxOS
 MVS/ESA
 OS/400
 1989
 NeXTSTEP (1.0)
 RISC OS
 SCO Unix (версія 3)

1990-ті 
 1990
 Amiga OS 2.0
 BeOS (v1)
 OSF/1
 Windows 3.0
 1991
 Linux
 1992
 386BSD 0.1
 Amiga OS 3.0
 Solaris 2.0
 Windows 3.1
 1993
 Plan 9 (Перший реліз)
 FreeBSD
 NetBSD
 Windows NT 3.1 (Перша версія NT)
 1995
 Digital UNIX (т.в.я Tru64 )
 OpenBSD
 OS/390
 Windows 95
 1996
 Windows NT 4.0
 1997
 Inferno
 Mac OS 7.6 (Перша версія з новим ім'ям Mac OS)
 SkyOS
 1998
 Solaris 7 (''Перший 64-бітий реліз ОС Solaris (операційна система))
 Windows 98
 1999
 AROS
 Mac OS 8

2000-ті

2010-ті 

Please do not add unreleased or "future" operating systems to this list EVEN if the release date is confirmed by the developer.

2020-ті

Див. також 
 Операційна система
 Список операційних систем
 Статистика популярності операційних систем

Примітки 

Операційні системи
Хронології